Список горных вершин Альп выше 4000 метров содержит вершины горной системы Альпы высотой от 4000 метров над уровнем моря. Список составлен на основе официального рейтинга Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA), выпущенного в 1995 году, и содержит 82 главных вершины в официальном списке и 46 второстепенных вершин в расширенном. Все альпийские вершины-четырёхтысячники расположены на территории трёх стран: Франции, Италии и Швейцарии. Высочайшей вершиной является вершина Монблан высотой 4810 метров над уровнем моря, расположенная в одноимённом горном массиве Монблан на границе Франции и Италии.

Принципы составления списка 
Рейтинг был составлен Международным союзом альпинистских ассоциаций (UIAA) в 1994 году. Причиной составления рейтинга, по утверждению UIAA, послужило отсутствие единого согласованного списка альпийских вершин высотой 4000 и более метров над уровнем моря. Рабочая группа, составленная из представителей трёх стран (Франции, Италии и Швейцарии), на территории которых расположены такие вершины, разработала подход, согласно которому был составлен официальный список вершин-четырёхтысячников, а также расширенный список.

Включение вершины в официальный список основывалось на следующих критериях:
 Топографический критерий. Относительная высота вершины (расстояние по вертикали между вершиной и самым высоким перевалом или другой точкой доступа рядом с вершиной) должна быть не менее 30 метров. Как дополнительный критерий, также рассматривалось расстояние по горизонтали от вершины до ближайшего четырёхтысячника.
 Морфологический критерий. Принятие во внимание общей морфологии и особенностей вершины, особенно для второстепенных вершин.
 Альпинистский критерий. Принятие во внимание важности вершины с точки зрения альпинизма: сложность маршрутов, историческая значимость, частота восхождений на вершину.

Практически все вершины высотой 4000 метров над уровнем моря и более, удовлетворяющие топографическому критерию, включались в официальный список безотносительно выполнения морфологического и альпинистского критериев. Было всего несколько исключений из этого правила, например, вершина Гран-Жандарм рядом с вершиной Вайсхорн была включена только в расширенный список, хотя её относительная высота составляет 71 метр.

Вершины, не удовлетворяющие топографическому критерию, были рассмотрены с точки зрения двух других, более субъективных, критериев.

В результате работы группы появился список, включающий 82 вершины, и расширенный, в который попало 46 вершин. Список был издан на четырёх языках: немецком, французском, итальянском и английском.

Основной список 
Таблица содержит 82 вершины, включенные UIAA в официальный список вершин-четырёхтысячников. Все альпийские вершины-четырёхтысячники расположены на территории трёх стран: Швейцарии (48 вершин), Италии (37 вершин) и Франции (24 вершины).

Первой из основного списка была покорена вершина Дом-дю-Гуте в 1784 году . Через 2 года Ж. Бальма и М.-Г. Паккар совершили восхождение на высочайшую вершину Альп Монблан. Последняя вершина из основного списка (Гран-Пилье-д’Англь) была покорена альпинистами В. Бонатти и Т. Гобби в 1957 году.

Данные в таблице отсортированы по убыванию абсолютной высоты над уровнем моря. Для применения другого порядка сортировки нажмите на заголовок соответствующего столбца.

Расширенный список 
Расширенный список содержит вершины, не попавшие в основной перечень вершин. Список содержит 46 вершин. Они также располагаются на территории трёх стран: Швейцарии (25 вершин), Италии (19 вершин) и Франции (16 вершин).

Данные в таблице отсортированы по убыванию абсолютной высоты над уровнем моря. Для применения другого порядка сортировки нажмите на заголовок соответствующего столбца.

Список Блодига 
Первый список горных вершин-четырёхтысячников Альп появился в 1923 году. Его автором стал австрийский альпинист . Список Блодига содержал 69 вершин в первых изданиях, но впоследствии сократился до 59 вершин. По сравнению со списком UIAA, список Блодига не содержал многих второстепенных вершин Монблана, Пеннинских Альп. Блодиг стал первым альпинистом, покорившим все вершины из своего списка. Последними вершинами стали Гранд-Рошёз и Эгюий-дю-Жарден, восхождения на которые он совершил 26 и 27 июля 1932 года соответственно. На момент восхождения Блодигу было 73 года.

В 1994 году все вершины, содержащиеся в списке Блодига, были включены в основной список четырёхтысячников, составленный UIAA.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альпы
Горные вершины — четырёхтысячники
Альпы